Christian Christensen kan være flere personer:
 Christen Christensen (1806-1845) – dansk billedhugger og medaljør.
 Christian Christensen (løber) (1876-1956) – dansk OL deltager 1900, nr 5 på 1500 meter.
 Christian Christensen (forfatter) (1882-1960) – dansk syndikalist, redaktør og forfatter.
 Christian Christensen (politiker) (1925-1988) – dansk politiker og tidligere miljøminister.
 Christian Christensen (bokser, 1930'erne) (?-?) – dansk bokser, dansk mester i fluevægt i 1930 og 1933.
 Christian Christensen (bokser) (1926-2005) – dansk bokser og tidligere professionel europamester.

Desuden:
 Christian R. Christensen (1903-1977) – en dansk politiker

Se også